Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău, který nestartoval společně. Lindstedt zvolil účast na souběžně probíhajícím barcelonském turnaji.

Turnajovou trofej vyhrála nejvýše nasazená bělorusko-rumunská dvojice Max Mirnyj a Horia Tecău, která ve finále zdolala česko-rakouský pár Lukáš Dlouhý a Oliver Marach po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů 4–6, 6–4, až v rozhodujícím supertiebraku [10–6].

Nasazení párů 
  'Max Mirnyj /  Horia Tecău (vítězové)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (1. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (semifinále)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

BCR Open Romania
ATP World Tour 2013